Występy w europejskich pucharach szwedzkiego klubu piłkarskiego IFK Göteborg.

Wykaz spotkań pucharowych

1958–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

IFK Göteborg
Szwedzkie kluby piłkarskie w europejskich pucharach